Die Saison 1989/90 der Wysschaja Liga war die 44. Spielzeit der höchsten sowjetischen Eishockeyspielklasse. Den sowjetischen Meistertitel sicherte sich zum insgesamt dritten Mal Dynamo Moskau, während Dinamo Charkiw in die zweite Liga abstieg.

Modus 
Die 16 Mannschaften der Wysschaja Liga spielten zunächst in einer gemeinsamen Hauptrunde in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gegner, wodurch die Gesamtzahl der Spiele pro Mannschaft 30 betrug.

Anschließend spielten die zehn besten Mannschaften der Hauptrunde in der Finalrunde erneut in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gegner, während die Ergebnisse aus der Hauptrunde übernommen wurden und das punktbeste Team der Finalrunde wurde sowjetischer Meister.

Die sechs Letztplatzierten der Hauptrunde trafen in der Relegation auf die vier besten Zweitligisten. Alle Mannschaften bestritten in der Relegation jeweils 36 Spiele. Die fünf bestplatzierten Mannschaften spielten in der folgenden Spielzeit in der Wysschaja Liga, die anderen fünf Mannschaften in der zweitklassigen Perwaja Liga.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Topscorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Sowjetischer Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 1989/1990 44-й ЧЕМПИОНАТ СССР bei hockeyarchives.ru
 1989-1990 Regular Season Player Stats bei eliteprospects.com

1989
Eishockeysaison 1989/90